Jan Czarnecki (XVII w.) – biskup kamieniecki, opat czerwiński
 Jan Antoni Czarnecki (1700–1774) – kasztelan bracławski
 Jan Czarnecki (1835–1887) – powstaniec styczniowy, tłumacz
 Jan Janusz Czarnecki (1886–1928) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer 15 Pułku Ułanów Poznańskich i autor Zarysu historii wojennej tego oddziału
 Jan Czarnecki (1919–1979) – generał brygady ludowego Wojska Polskiego
 Jan Czarnecki (1928?-2011) – żołnierz AK i KWP, komendant batalionu "Źródło"
 Jan Czarnecki – (XIX w.) Wójt gminy Simoradz w latach 1876-1883

Przypisy